Nibork ist ein polnischer Ortsname:
 Nibork, ehemaliger Name der Stadt Nidzica (Neidenburg), Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Nibork (Sorkwity), Ort im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Neberg, Kreis Sensburg, Ostpreußen